Mikhaïl Vassiliev (1770-1847), explorateur russe de l'Alaska
 Mikhaïl Vassiliev (1961-), joueur de handball russe
 Mikhaïl Vassiliev (1962-), joueur de hockey sur glace russe
  (1971-2022), prêtre russe tué pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.